4×4 puede referirse a:
4×4, canción del álbum Bangerz de la cantante estadounidense Miley Cyrus.
 Tracción en las cuatro ruedas, es llamado 4×4.
 4/4, un tipo de compás musical.